Мельничу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Мельничук, Александр Саввич (1921—1997) — советский и украинский лингвист, член-корреспондент РАН.
 Мельничук, Алексей Андреевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Мельничук, Алла Антоновна (род. 1952) — директор Тираспольского объединённого музея, член Союза писателей Приднестровья и России.
 
 Мельничук, Богдан Иванович (род. 1952) — украинский писатель, драматург, редактор, журналист, краевед; заслуженный деятель искусств Украины (2008).
 Мельничук, Валентин Васильевич (род. 1947) — украинский политик.
 
 Мельничук, Виталий Григорьевич (род. 1953) — советский и украинский политик.
 Мельничук, Владимир Валерьевич (1974—2014) — украинский активист Евромайдана, Герой Украины (2014).
 Мельничук, Дмитрий Алексеевич (род. 1943) — ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Герой Украины.
 Мельничук, Елена Максимовна (1872—1952) — депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва, Заслуженный учитель УССР (1941)
 Мельничук, Иван Васильевич (1937—2008) — советский и украинский палеогеограф, геоморфолог, доктор географических наук, профессор.
 
 Мельничук, Михаил Васильевич (1948—2009) — народный депутат Украины 4-го и 5-го созывов, секретарь политсовета Социалистической партии.
 
 Мельничук, Тарас Юрьевич (1938 или 1939—1995) — советский поэт-диссидент.
 Мельничук, Фёдор Иванович (1938—2020) — советский и российский военачальник, заместитель командующего войсками Прибалтийского военного округа, генерал-лейтенант.
 Мельничук, Юрий Степанович (1921—1963) — украинский советский писатель-публицист, литературовед, общественный деятель.

См. также